

Miejscowości 
 Pańki – wieś w Polsce, w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Pańki – wieś w Polsce, w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Pańki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Lubiszczyce

Zobacz też 
 Ostaszewo-Pańki